Hobson’s Choice bezeichnet im englischen Sprachraum eine Auswahl der Form "Dieses oder nichts" und geht auf Thomas Hobson (1544–1631) zurück

Hobson’s Choice ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hobson’s Choice (Maryland), ID-Nr. 84001802
 Hobson’s Choice (Virginia), ID-Nr. 80004174